Элма Шарлотта Даниэлльсон (, урождённая Сундквист, ; 1 марта 1865 года, Фалун, Швеция — 8 февраля 1936 года, Ломма, Швеция) — шведская журналистка и политический деятель, член Социал-демократической рабочей партия Швеции. С 1887 года являлась временным редактором социал-демократической газеты , считается первой женщиной в социал-демократической прессе.

Биография 
Элма Сундквист родилась в шведском городе Фалун 1 марта 1865 года. Работала учителем в системе государственных школ и переехала в Мальмё со своим женихом , за которого вышла замуж в 1897 году, после шестнадцати лет помолвки. У пары родился сын Аттердаг (1891—1895).

Аксель Даниэльссон выпускал радикальную социал-демократическую газету Arbetet в Мальмё, а Элма с 1887 года работала в редакции газеты в качестве журналиста. Когда в 1889 году Аксель был заключен в тюрьму за богохульство, Элма занимала пост временного редактора вплоть до освобождения мужа в 1890 году. В 1891 году она переехала в США, но вернулась в Швецию в 1895 году. Уже в это время Элма принимала деятельное участие в общественной жизни как за рубежом так и на родине; шведский писатель и публицист Август Стриндберг однажды заметил Акселю, что ему повезло иметь «невесту с искрой».

Даниэльссон была ведущим представителем движения за расширение прав женщин в шведском рабочем движении: она основала  (), первую в Швеции социалистическую организацию трудящихся женщин, а также была её председателем в 1888—1890. В 1900 году Элма стала соучредителем Женского дискуссионного клуба Мальмё ().

После того, как женщины получили право участвовать в муниципальных выборах в 1909 году, Даниэльссон стала первой женщиной, избранной в городской совет Мальмё.

Примечания

Библиография 
  Berger, Margareta, Pennskaft: kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975 [Penholders: Female journalists in Swedish press 1690-1975], Norstedt, Stockholm, 1977
 Levin, Hjördis, 'Proletärkvinnor, Ohoj!: Stockholms Allmänna kvinnoklubb 1892-1930', Arbetarhistoria., 1987-1988:44-45 (Årg. 11-12), s. 4-32, 1988
 Lindgren, Anne-Marie & Lindgren Åsbrink, Marika, Systrar, kamrater!: arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer, Idé och tendens, Stockholm, 2007

Социал-демократы Швеции
Женщины-политики Швеции
Деятели феминизма Швеции
Редакторы Швеции
Редакторы журналов